peut désigner :

 Adore You, chanson de Miley Cyrus parue sur l'album Bangerz et sortie en single en 2013 ;
 Adore You, chanson de Harry Styles parue sur l'album Fine Line et sortie en single en 2019.